Рекорди світу з бігу на 10 кілометрів визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетами на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Світова легка атлетика почала ратифікацію світових рекордів у цій дисципліні з 1 січня 2004. Першим рекордом було визнане вище на той час світове досягнення Хайле Гебрселассіє (27.02), показане в грудні 2002.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 10 кілометрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 10 кілометрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів з бігу на 10 кілометрів серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики  
 

Чоловіки